Дерибас или Де-Рибас — фамилия, русифицированный вариант от де Рибас (). Известные носители:

 Дерибас, Александр Михайлович (1856—1937) — внучатый племянник О. М. Дерибаса, российский публицист и библиограф, автор книги «Старая Одесса» (1913).
 Дерибас, Анастасия Ивановна (урождённая Соколова; 1741—1822) — жена адмирала Осипа Дерибаса.
 
 Дерибас, Даниил Александрович (1893—1937) — советский учёный-химик, профессор.
 Де-Рибас, Еммануэль (? — 1791) — российский офицер, полковник, брат О. М. Дерибаса.
 Де-Рибас, Мария Александровна (? — 1927) — оперная певица, дочь А. М. Де-Рибаса.
 Де-Рибас, Олег Всеволодович (род. 1961) — советский актёр, украинский журналист.
 Дерибас, Осип Михайлович (Хосе де Рибас; 1751—1800) — российский военный и государственный деятель, основатель города Одесса.
 Дерибас, Терентий Дмитриевич (1883—1938) — один из руководителей ВЧК — ОГПУ — НКВД СССР.